A  Associação Desportiva Classista Pirelli  foi clube desportivo criado em 1975 em Santo André como uma evolução do Clube Atlético Pirelli iniciado em 1948 e que desenvolveu um trabalho profissional em uma gama de esportes olímpicos como atletismo, ciclismo, box, judô,  voleibol masculino e feminino, e cujas cores eram amarelo, azul e vermelho,

História 

A multinacional Pirelli, instalada na cidade de Santo André desde 1929, com apoio incondicional fez tal cidade ser reconhecida como a capital do esporte, teve a criação de Clube Atlético Pirelli no ano de 1948. E que a partir de 1975 passa a ser ADC (Associação Desportiva Classista) amparada pela LEI No 6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975 . Lei essa em que Nilo Luchetti , à época responsável pelo setor de Recursos Humanos foi mentor e consultor junto à Confederação Brasileira de Desportos para a sua implementação. A lei visava a um incentivo às empresas para que investissem no esporte amador . A partir da promulgação da lei a Pirelli amplia os recursos de investimento no leque de esportes envolvidos obtendo sucessivos títulos no atletismo, boxe, ciclismo, em várias modalidades esportes olímpicos disputados nacionalmente.

A equipe de voleibol surgiria a partir de 1974 , quando um grupo de funcionários praticantes resolveram apresentar um ambicioso plano  visando a formação da melhor equipe de voleibol do país,uma vez que o Randi Esporte Clube de Santo André e anteriormente Campeão Sul Americano em 1970 encerraria suas atividades e os atletas poderiam formar a base do time da Pirelli. Entre eles William Carvalho e José Roberto Guimarães. José Carlos Brunoro e  Vincenzo Roma, foram técnico e auxiliar da equipe. A lei das ADC teve a inspiração no modelo utilizado na Itália, ou seja, clube-empresa, onde as equipes filiavam-se as empresas e garantiriam a sobrevivência dos atletas, que passariam a ser funcionários e também formadores de atletas de base o que agradou a diretoria da empresa que logo efetivou o projeto, em pouco tempo os títulos surgiram, o time masculino conquistou o título mundial interclubes l

Na história do Campeonato Paulista, o primeiro título no masculino foi em 1976,  foi em parceria com o Esporte Clube Santo André, com a mesma parceria foi vice-campeão no seguinte, depois como Associação Desportiva Classista Pirelli obteve os vice-campeonatos na edições de 1979 e 1980, conquistando o tricampeonato consecutivo nos anos de  1981, 1982 e 1983, e mais quatro títulos consecutivos como "Clube Atlético Pirelli" nos anos de 1984, 1985, 1986 e 1987, e depois os vice-campeonatos nos anos de 1988, 1989 e 1991 e alcançou o terceiro lugar na edição do ano de 1992, e disputou edição de 1993 com o Clube Atlético Pirelli utilizando a alcunha Rhodia/Pirelli,  na estreia em jogos oficiais do técnico  de William Carvalho da Silva, antes estrela do time como jogador, e contrataram apenas três jogadores, o levantador Maurício Gozzi, os meios de rede Cidão e Eduzão, reintegrando ao elenco os atacantes Orlando e Marcelão, estes estavam cedidos por empréstimo a outro clube, além de contar com Marcelo Madeira, Luís Alexandre, Mauricio Pagnotta, Levi César Gomes, e estiveram até  Liga Nacional de 1992-93: Bráulio José Vogt, Talmo Oliveira, Celsinho, Claudinei, Douglas Chiarotti , Kid.

O elenco principal feminino da ADC Pirelli conquistou o primeiro título na divisão de elite do Campeonato Paulista em 1980, na sequencia obtendo três vice-campeonatos nos anos de 1981, 1982 e 1983, voltando a conquistar o título em 1984 como Clube Atlético Pirelli, e com este mesmo nome os vice-campeonatos nos anos de 1985, 1987 e 1988.

Em 1986 foi construído o Ginásio de Esportes Pirelli, primeiro clube que teve um centro de treinamento e vários técnicos estrangeiros, também vestiram a camisa além dos atletas da dita Geração de Prata, Carlão e José Roberto Guimarães., que estiveram na conquista do primeiro olímpico do esporte coletivo em Barcelona 1992.

Na temporada de 1982 a empresa investiu cerca de 450 milhões de cruzeiros, mantendo quatro titulares da seleção masculina vice-campeã mundial daquele ano, William Carvalho da Silva, Amauri Ribeiro, Mário Xandó e José Montanaro Júnior, além de promessas como Maurício Jahu, Ronaldo Macedo e Marcão; uma empresa que esmerava-se pelo bem-estar de seus atletas, como declarou na época aVera Mossa que residia em 1980 em São José dos Campos e um veículo da empresa a conduzia para os treinamentos e jogos em santo André. Contratou Domingos Maracanã  que passou a ganhar 700 000 cruzeiros por mês,  e apresentava uma infra-estrutura esportiva de qualidade: escolhinhas para diversas modalidades, oito técnicos de voleibol, seis de basquete, três de natação; judô, tênis de mesa , boxe, saltos ornamentais e futebol, todos com dois técnicos cada, e tinha um técnico de ciclismo, outro para futsal e mais um para tênis.

Na edição dos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, dos dezenove atletas participantes paulistas, nove eram da Pirelli.Nos Jogos Pan-Americanos de Porto Rico em 1979, dos 27 atletas de São Paulo, dezenove eram vinculados a Pirelli, além dos feitos esportivos, tinha o retorno da veiculação de seu nome nas transmissões esportivas e estimativas da época enaltecem o retorno caso a empresa tivesse que efetuar o pagamento de 15 horas de transmissão dos cinco jogos decisivos das equipes masculinas e femininas de vôlei ao aparecer sua logomarca no vídeo, gastaria 680 milhões, cerca de dez vezes o que insistiu em 1982..

O levantador William Carvalho da Silva ingressou em 1971 na equipe juvenil da Pirelli, e retornou para o elenco profissional na década de 1980, participando dos principais títulos do clube, depois iniciou como auxiliar técnico do time adulto e juvenil no masculino e depois passou a preparar as equipes do feminino.Em 1986 outros jogadores da seleção brasileira passaram pelo clube Rui Campos do Nascimento  e Pampa; e  técnico José Carlos Brunoro permaneceu durante 13 anos à frente da equipe de 1978 a 1991.

Em 1980 o time masculino conquista seu primeiro título nacional na edição do Campeonato Brasileiro derrotando na final o Fluminense,  e no mesmo ano obteve o terceiro lugar no Campeonato Sul-Americano de Clubes realizado em Santo André ao derrotar o Universidad Católica; na temporada seguinte terminou com o vice-campeonato nacional  concluído em 18 de janeiro de 1982, ocasião da derrota por 3-0 (15-9,15-10,15-13) para Atlântica Boavista diante do recorde público de  13 150 expectadores no Maracanãzinho  e conquistou pela primeira vez a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1981 realizado novamente em Santo André derrotando na final o Ferro Carril Oeste ,  por 3-2, após iniciar a partida perdendo por 2-0 e a entrada do atacante Marcão contribuiu para a virada.

Chegou à final do Campeonato Brasileiro de 1982 e na revanche da temporada passada derrotou o  Atlântica Boavista e repetindo o feito sobre o mesmo rival na decisão de 1983 pelo placar de 3-2 em 19 de dezembro de 1983 no Ginásio do Ibirapuera, mas perdeu na final pro mesmo rival na edição do Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1982 sediada no Rio de Janeiro.Em 28 de outubro de 1983 conquistou o título da primeira Copa Intercontinental sediada em San Juan (Argentina), participaram do evento o Santal Parma (Itália), La Habana (Cuba), Tóquio (Japão), Bradesco Atlântica (Brasil), Obras Sanitarias (Argentina) , Son Amar Palma (Espanha) e Nautilus Pacífica (Estados Unidos), no mesmo ano representou a cidade de Santo André na edição dos Jogos Abertos do Interior e voltou a conquistar o título do Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1983 também em San Juan em novo confronto diante da Bradesco Atlântica.

Em 30 de março de 1983 apresentaram os times feminino e masculino no Ginásio Municipal de Esportes Doutor Gualberto Moreira, um público de quase cinco mil torcedores prestigiou as vitórias dos elencos, fez amistosos com seleções mundiais, venceu a Seleção Francesa  em 1986, na época terceira colocada no Campeonato Europeu,  por 3-1 (15-10, 15-11, 9-15, 15-13)m causando espanto ao capitão da equipe o jogador Alain Fabiani, em 1987 Montanaro demitido do clube após desentendimentos com direção, técnico e companheiro de time, transferindo-se para o Esporte Clube Banespa.

Foi semifinalista no Campeonato Brasileiro de 1984, tal fase ocorreu em janeiro do ano seguinte e encarou a Bradesco/Atlântica  terminando em terceiro lugar, nesta temporada alcançou o bicampeonato na Copa Intercontinental realizada em Parma, já no mês de outubro do mesmo ano conquistou o título do primeiro Campeonato Mundial de Clubes, este não chancelado pela FIVB, realizado em São Paulo, derrotando o Bradesco Atlântica na final,  depois de vencer CSKA Moscou, o All Star, tanto dos Estados Unidos quanto de Cuba, conquistou o título da Copa dos Campeões de 1984 e da Copa Brasil de 1985.

No Campeonato Brasileiro de 1986 terminou em terceiro outra vez, retornou a final do Campeonato Brasileiro em 1987, mas terminou com o vice-campeonato ao perder para o Banespa por 3-2(16-14,3-15,5-15,15-11 e 15-7) diante de 17 mil expectadores no Ginásio do Ibirapuera em 31 de janeiro de 1988.Houve mudança na nomenclatura do Campeonato Brasileiro, passou a chama-se Liga Nacional e a primeira edição foi na temporada 1988-89 quando sagrou-se campeão, competindo outra vez numa edição do Campeonato Sul-Americano de Clubes em 1989 em Santiago (Chile) conquistando a medalha de prata após derrota diante do Banespa.

Em 1989 ocorreu a primeira edição do Campeonato Mundial de Clubes, sob a chancela da Federação Internacional de Voleibol e participou da competição e conquistou a medalha de bronze .Na segunda edição da Liga Nacional no período 1989-90 terminou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Banespa, o mesmo acontecendo na edição no Campeonato Sul-Americano de Clubes disputado em 1990 em Buenos Aires , disputou a Liga Nacional de 1990-91, e conquistou o pódio novamente na edição de 1991-92, outro vice-campeonato diante do Banespa e disputou o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1992 sediado em São Paulo, e para este mesmo rival termina com o vice-campeonato.E com a alcunha “Rhodia/Pirelli” disputou a Liga Nacional de 1992-93  e terminou com o vice-campeonato após perder para o  Hoechst/Suzano e disputou a última Liga Nacional na temporada de 1993-94.

O time feminino chegou em terceiro lugar na edição do Campeonato Brasileiro de 1980, a final na edição de 1982 perdendo para o Paulistano , chegou as semifinais na edição do ano de 1984 diante do plantel da Bradesco-Atlântica, disputou a edição do ano de 1986 , ficando de fora da fase final.Em 1986 conquistando a medalha de prata na edição do Campeonato Sul-Americano de Clubes em La Paz ao perder para o time peruano Deportivo Power. Entre os grandes nomes do time feminino da Pirelli está a atacante Fernanda Emerick que chegou a ser capitã da equipe em 1983, Vera Mossa,  Adriani Paulo Suely, Ciça, Verônica Sena e Rita de Cássia Teixeira .

A ADC Pirelli possuía uma academia de qualidade para o boxe, e em 1983 lá treinava o pugilista Chiquinho de Jesus e patrocinava um dos principais pugilistas da história do país, o Servílio de Oliveira que conquistou a medalha de bronze na edição dos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 na Cidade do México, e nas outras modalidades também alcançaram o êxito ao patrocinar o judoca Aurélio Miguel que se tornou o primeiro medalhista de ouro olímpico na modalidade  em [[Jogos Olímpicos de Verão de 1988Seul em 1988.

Outros esportes, como ciclismo e o basquete feminino também eram mantidos com as verbas de patrocínio da fábrica de pneus,  no basquete tinha as jogadoras: Nilza Monte Garcia, Odila Fernandes de Camargo, Arilza Coraça, Nadir Léa Bazzani, Valquíria Aparecida Turco e a técnica Laís Elena Aranha.O voleibol alcançou a marca de 57 troféus  conquistados em catorze temporadas, mas em 1992, a empresa descontinuou abruptamente o patrocínio, desligando 300 atletas dos times da região, retirando-se dos times da região e direcionando os recursos para competições e esportes envolvidos com esportes a morto; permanecendo apenas com o voleibol masculino até 1994.

Em 1998 voltou a investir na cidade quando patrocinou a Copa Inter Pirelli Campus, que ocorreu também no ano seguinte, na ocasião era parceira da Inter de Milão, quando optou em realizar as edições no  Brasil visando visibilidade no mercado nacional  e incentivando a prática do futebol em comunidades carentes; e o evento teve repercussão  de muitos garotos no campo do Esporte Clube Santo André, pois, os campeões receberam o troféu das mãos de Ronaldo Nazário, na época jogava pelo clube supracitado.

Em outubro de 2001 o clube da Pirelli  foi vendido para a Universidade do Grande ABC (UniABC), do Grupo Anhanguera, por R$ 7 milhões, rompendo de vez o elo da fábrica de pneus com o esporte de alto rendimento de Santo André.Sendo  uma área de 39 mil metros quadrados, localizado na Vila Homero Thon, destinada a construção de campus da universidade, mantiveram a estrutura do clube, incluindo-se o ginásio, palco de muitas conquistas do voleibol; assim como o campo de futebol que permaneceu praticamente inalterado e utilizado  para treinamentos com frequência pelo time de futebol profissional do São Caetano; mas o projeto não saiu do papel e o espaço da chamada Cidade Pirelli acabou sendo comprado pela construtora Brooksfield, que ergueu no local o Atrium Shopping e conjuntos de prédios comerciais e residenciais.

Em março de 2010, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a empresa voltou a investir na cidade no projeto da ex-basquetebolista Janeth Arcain, fundou um instituo que trabalha a inclusão social através do esporte e atividades sociais, com seis unidades sendo dois núcleos em Santo André e outros em  Mauá, Cubatão, Atibaia e Bragança Paulista, abrangendo 700 jovens com idade entre 7 e 14 anos, e mais 5.000 jovens já passaram pelo instituto.

Voleibol masculino

Títulos e resultados 
 Mundial de Clubes:
 Campeão: 1984
 Terceiro posto: 1989

Copa Intercontinental:
 Campeão: 1983 e 1984

 Campeonato Sul-Americano de Clubes:
 Campeão: 1981,1983
 Vice-campeão: 1982, 1989,1990 e 1992
 Terceiro posto: 1980

  Superliga Brasileira:
Campeão: 1980,1982 e 1983, 1988/89
 Vice-campeão:1981, 1987, 1989-90, 1991-92 e 1992-93
 Terceiro posto:1984, 1986

  Copa Brasil:
Campeão: 1985

  Copa dos Campeões:
Campeão: 1984

  Campeonato Paulista:
Campeão: 1976*,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987
Vice-campeão: 1977,1979,1980,1989,1991
Terceiro posto: 1992

*Em parceria com o EC Santo André

  Jogos Abertos do Interior de São Paulo:

Campeão: 1983

Voleibol feminino
Títulos e resultados  Campeonato Sul-Americano de Clubes:
 Vice-campeão:1986

  Superliga Brasileira:
 Vice-campeão:1982
Terceiro posto:1980

  Campeonato Paulista:
Campeão:1980 e 1984
Vice-campeão:1981,1982,1983,1985,1987 e 1988.

Ligações externas 

 
 

Clubes de voleibol masculino de São Paulo
Clubes de voleibol feminino de São Paulo